Субрегион Кова-да-Бейра () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Центрального региона.
Включает в себя часть округа Каштелу-Бранку.

Территория — 1373 км². Население — 93 580 человек. Плотность населения — 68,2 чел./км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Серра-да-Эштрела и Бейра-Интериор-Норте
 на востоке — субрегион Бейра-Интериор-Сул
 на юге — субрегионы Бейра-Интериор-Сул и Пиньял-Интериор-Сул
 на западе — субрегион Пиньял-Интериор-Норте

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 3 муниципалитета округа Каштелу-Бранку:
 Белмонти
 Ковильян
 Фундан

Регионы Португалии